Hinteregger steht für:

 Hinteregger (Bauunternehmen)

Hinteregger ist der Familienname folgender Personen:

 Gerald Hinteregger (1928–2013), österreichischer Botschafter
 Gotthard Hinteregger (* 1967), österreichischer Profiboxer 
 Helge Hinteregger (* 1958), österreichischer Jazz-Musiker
 Johann Hinteregger (1888–1968), deutscher Generalarzt
 Ludwig Hinteregger (1892–1973), österreichischer Politiker (CSP)
 Martin Hinteregger (* 1992), österreichischer Fußballspieler
 Sina Hinteregger (* 1996), österreichische Triathletin

Siehe auch:
 Hinteregg
 Hintereggen